Classe Ocean, nota anche come Classe Commerce de Marseille, classe di vascelli del XIX secolo
Classe Ocean, classe di portaelicotteri della Royal Navy